Asterodeia oder Asterodia ( und ) ist in der griechischen Mythologie:

 Asterodeia (Gattin des Aietes), eine kaukasische Nymphe
 Asterodeia (Tochter des Deion), Gattin des Phokos
 Asterodeia (Tochter des Eurypylos), Gattin des Ikarios
 Asterodeia (Gattin des Endymion)